Bandits of Love é um grupo musical de disco music formado por Rita, Heleninha, Viviam, Maria Amélia e Cidinha.

Discografia
Cangaceiro/Tristeza		

Bandas do Brasil